Franz von Firmian ist der Name folgender Personen:

* Franz Lactanz von Firmian (1712–1786), Graf, Kunstsammler
 Franz Karl Maria Cajetan von Firmian (1741–1776), Reichsgraf, Weihbischof in Passau